Појам Хенри Стјуарт може да се односи на:
 Хенри Стјуарт, 1. лорд од Метвена,
 Хенри Стјуарт, лорд Дарнли,
 Хенри Фредерик, принц од Велса
 Хенри Стјуарт, војвода од Глостера